Cuffaut est un patronyme porté notamment par :
 Joffrey Cuffaut (1988-), footballeur français,
 Léon Cuffaut (1911-2002), pilote de chasse français.